

Нова Кузня — село в гміні Радваніце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Кузня — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Нова Кузня — село в гміні Прушкув Опольського повіту Опольського воєводства